EM i håndbold 2012 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 EM i håndbold 2012 (mænd)
 EM i håndbold 2012 (kvinder)